Berghe bzw. Van den Berghe ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Karl Sigismund Berghe von Trips († 1773), General der Kavallerie
 Wolfgang Graf Berghe von Trips (1928–1961), deutscher Automobilrennfahrer
 François Van den Berghe (1907–1976), belgischer Ordensgeistlicher, römisch-katholischer Bischof von Budjala
 Frits Van den Berghe (1883–1939), belgischer Maler
 Jan van den Berghe, flämischer Architekt des 15. Jahrhunderts, siehe Jan van Ruysbroeck
 Paul Van den Berghe (* 1933), Altbischof von Antwerpen

Van den Berghe steht für:
 (10074) Van den Berghe, Asteroid des Hauptgürtels

Siehe auch:
 Berge, Berghe von Trips